Šámal ist der Familienname folgender Personen:

 Jaromír Šámal (1900–1942), tschechoslowakischer Entomologe und Widerständler
 Přemysl Šámal (1867–1941), tschechoslowakischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Samal
 Schamal